Минулорічні чемпіонки Бетані Маттек-Сендс та Луціє Шафарова титул не відстоювали. Бетані зазнала важкої травми на Вімблдоні 2017 року, Луціє мала проблеми з травмами на початку сезону. Пара не відновилася, тенісистки виступали з іншими партнерками — Маттек-Сендс спробувала зіграти з Латішою Чжань (програш у другому колі), а Шарафова грала з Світланою Кузнєцовою і теж не пройшла далі другого кола. Не грали разом також Катерина Макарова й Олена Весніна, які по закінченню турніру очолили парний рейтинг WTA.

Перемогла в турнірі чеська пара Катержина Сінякова/Барбора Крейчикова. Для них це був перший титул Великого шолома серед дорослих.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2018 у тенісі
Тур WTA 2018